Il doppio  dell'Israel Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

George Bastl e Chris Guccione erano i detentori del titolo. Guccione non ha partecipato e Bastl ha partecipato al Sanremo Tennis Cup 2010.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Alexander Peya e Simon Stadler.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)
 Prakash Amritraj /  Harel Levy (quarti di finale)

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno) 
 Alexander Peya /  Simon Stadler (finali)

Tabellone

Note 
 

Israel Open 2010